Coleraine (Noord-Ierland)
 Coleraine (district), voormalig district in Noord-Ierland
 Coleraine (Verenigde Staten)
 Coleraine (Australië)